Akyurt (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Akyurt (stad), de hoofdplaats van het district